Le guan (管) est un instrument de musique à vent chinois, à anche double ;
 Le xian de Guan (冠) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Guan, un astérisme de l'astronomie chinoise.
 guǎn désigne un temple taoïste ou le lieu où l'on exerce les arts martiaux chinois. Voir kwoon
guan est un terme vernaculaire (désuet scientifiquement), utilisé pour désigner certains gallinacés d'Amérique de la famille des cracidae, sous-famille des pénélopinés, telle par exemple la pénélope panachée. Les guans sont distribués sur l'ensemble de la sous-famille des pénélopinés, à l'exception du genre ortalis. Buffon les appelait Yacous.

Patronyme 

 Guan Chenchen, gymnaste chinoise.
Guan Hanqing, dramaturge chinois.
 Guan Yu, général chinois.
 Guan Hai, commandant des turbans jaunes en Chine.
 Meigu Guan (né en 1934), mathématicien chinois.

Patronyme chinois

vi:Quản
zh:管姓